Jesús Carranza kan syfta på:

Jesús Carranza – Venustiano Carranzas far

Platser i Mexiko namngivna efter Jesús Carranza

 Jesús Carranza, Veracruz, 
 Jesús Carranza, Villa Guerrero, 
 Jesús Carranza, Chihuahua, Juárez, 
 Jesús Carranza kommun, Veracruz, 
 Jesús Carranza, Chiapas, Sabanilla, 
 Jesús Carranza, Tabasco, Comalcalco, 
 Jesús Carranza, San José del Rincón, 
 Jesús Carranza, Puebla, Oriental, 

Robotskapade Mexikoförgreningar